Наст — плотная корка снега, а также фамилия. Известные носители:

 Наст, Конде — основатель американского издательского дома Condé Nast Publications.
 Наст, Томас — известный американский художник-карикатурист.
 Наст, Уильям (1807—1899) — американский религиозный деятель немецкого происхождения. Дед Конде Наста.